Stony Point ist der Name folgender 

Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Stony Point (Arkansas)
 Stony Point (Kalifornien)
 Stony Point (Kansas)
 Stony Point (Kentucky)
 Stony Point (Michigan)
 Stony Point (Town, New York)
 Stony Point (CDP, New York)
 Stony Point (North Carolina)
 Stony Point (Oklahoma)
 Stony Point (Pennsylvania)
 Stony Point (South Carolina)
 Stony Point (Tennessee)
 Stony Point (Virginia)

in Antarktika:
 Stony Point, Landspitze an der Danco-Küste, Grahamland, Antarktische Halbinsel; siehe Islote Sandra

in Australien:
 Stony Point (New South Wales)

im NRHP gelisteten Objekte:
 Stony Point (Kentucky), ID-Nr. 79000981
 Stony Point (South Carolina), ID-Nr. 75001700
 Stony Point (Tennessee), ID-Nr. 73001788

Siehe auch:

 Stoney Point